Anders Pedersson Grubbe, född 4 juni 1596 i Linköping, död 20 september 1623 i Linköping, var en svensk präst och lektor i Linköping.

Biografi
Grubbe föddes 4 juni 1596 i Linköping.Han var son till assessorn Peder Mattsson Stiernfelt och Anna Andersdotter Björnram. Grubbe blev 19 oktober 1619 student vid Uppsala universitet. 1619 blev han magister vid Giessens universitet. Han blev 1621 rektor i Norrköping. Grubbe prästvigdes 23 maj 1621. 1622 blev han teologie lektor i Linköping. Grubbe avled 20 september 1623 i Linköping.

Familj
Grubbe gifte sig 1622 med Brita Joensdotter (1602-1629). Hon var dotter till biskopen Jonas Kylander i Linköping. Grubbe och Joensdotter fick tillsammans en dotter. Efter Grubbes död gifte änkan om sig med kyrkoherden Birgerus Beccander i Asby socken.

Källor

Noter

Män
Födda 1596
Avlidna 1623
Svenska präster under 1600-talet
Präster från Linköping
Svenska lektorer
Svenska teologer under 1600-talet